A szkript szó magyarul írást jelent, méghozzá különböző kontextusokban más és más írást.

A filmgyártásban a (film) szkript a forgatókönyv szinonimája, amely írásmű egy filmet jelenetekre bontva mesél el, technikai utasítások és párbeszéd formájában. A jelenetek miatt szokás még szcenáriónak is nevezni. Ilyen forgatókönyvek (szkriptek, movie script) elkészítésére és használatára nemcsak a filmgyártásban, hanem más bonyolult eseményekhez, feltételekhez vagy időpontokhoz kapcsolódó cselekvéssorok végrehajtóinak is szüksége van. Tipikus esetek a pilóták és az űrhajósok cselekvés-ellenőrzési listái, amelyet követve végzik el feladataikat.

Az informatikában a szkript névvel rövid programokat illetnek, amik gyakran egy-egy részfeladat automatizálására szolgálnak. A szkriptek jellemzően interpretált programok (pl. shell script és DCL-script), de compileres technológiákra (pl. Groovy, C# és Java) írott programokat is szokás szkriptnek nevezni.

A pszichológiában az emberi sorsokban formát öltő szabályszerű fordulatok és cselekvések összefoglaló neve a szkript. A szkriptnél kisebb egység a játszma. A szkript kvázi egész életutakat leíró, sorsszerűen ismétlődő eseménysorozat (sors szkript).

Külső hivatkozások 
A parancsállomány meghatározása
A sors szkript említése letölthető cikkben
A szkriptnyelv említése
Művészetben szkript writers
Szkript, mint program

Filmgyártás
Informatika
Pszichológia